Hans Blüher – giornalista e scrittore tedesco
 Joachim Blüher – storico dell'arte e manager culturale tedesco
 Karin Blüher – fotografa, giornalista e scrittrice tedesca